Heinrichs (Duitsland), plaats in de gemeente Suhl in de Duitse deelstaat Thüringen
 Heinrichs bei Weitra, plaats in de gemeente Unserfrau-Altweitra in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk
 Van 1940 tot 1945 de naam Velká Bíteš in Tsjechië